Лиса пустыни или лис пустыни может означать:

 Фенек
 Лис пустыни — прозвище немецкого генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля (Вторая мировая война).
 Операция «Пустынный лис» — военная операция США и Великобритании против Ирака в 1998 году.